Der Uws-Aimag (, ) ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, im Nordwesten des Landes gelegen.

Bevölkerung 
Die Einwohner gehören überwiegend zu den Völkern der Durwud, der Bajad und der Khoton.

Administrative Gliederung 

* – Aimag-Hauptstadt Ulaangom

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag